Романешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Рошіїле.
 Романешть () — село в Румунії, у повіті Сібіу. Входить до складу комуни Блежел.